Esse anexo aborda as cidades mais populosas do Continente europeu, classificadas por sua população enquanto cidade, não levando em conta a população da região metropolitana. A lista compõem-se em grande parte por cidades com população acima dos . Os dados apresentam datas diversas, variando de dados demográficos de 2007 a 2012. Segundo a lista, a cidade europeia mais populosa é Istambul, na Turquia, com seus quase 14 milhões de habitantes, seguida de Moscou (11,9 milhões de habitantes) e Londres (8,1 milhões de habitantes), capitais da Rússia e Reino Unido, respectivamente, e São Petersburgo (Rússia) e Berlim (Alemanha).

Capitais de países importantes da Europa, tais como Madrid, Roma,Paris e Kiev, também aparecem entre as dez mais populosas do continente. Lisboa, capital de Portugal aparece na posição de número 92 da lista, com quase .

Lista das cidades europeias
Em negrito, a capital nacional do país.

Ver também 
 Lista de regiões metropolitanas por população
 Lista das cidades mais populosas da África
 Lista das cidades mais populosas da América
 Lista das cidades mais populosas da Ásia
 Lista das cidades mais populosas do mundo
 Lista de cidades por população em 2000

 Por Extensao Europa
cidades mais populosas da Europa